Bille har flere betydninger:

 Biller – en orden af insekter.
 Bille (adelsslægt) – en dansk adelsslægt.
 Bille (efternavn) – et efternavn
 Bille (flod) – en flod i Kreis Stormarn i delstaten Slesvig-Holsten i Tyskland og en af Elbens bifloder.